Лас Гаљинас има више значења:

 Лас Гаљинас (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Гаљинас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гаљинас (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гаљинас (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гаљинас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Гаљинас (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Гаљинас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гаљинас, Ел Побладо де лас Гаљинас (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гаљинас, Ла Асијенда (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гаљинас (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гаљинас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Гаљинас (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Гаљинас (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Гаљинас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Гаљинас, Родолфо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Гаљинас (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Гаљинас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику